Un médiateur est une personne qui facilite un accord entre d'autres personnes.
Médiateur peut aussi faire référence à :

Sociologie 
 médiateur, une activité sociale, institutionnelle ou professionnelle soit une profession du domaine privé.
 médiateur de la police nationale, fonction de médiateur propre au ministère de l'Intérieur français.

Philosophie 
 médiateur, un philosophe incontournable chez Søren Kierkegaard ou dans la conception Hegelienne de l'histoire.

Religion 
 médiateur, nom donné à Jésus de Nazareth.

Sciences 
 médiateur, boson de jauge des quatre interactions élémentaires en physique.
 médiateur, un patron de conception en informatique.
 plan médiateur, plan de l'espace équidistant entre deux points.

Voir aussi 
 
 
 
 neuromédiateur